Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2020 des Damentennis in Brisbane. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Brisbane